Fixação (canção) - da banda brasileira Kid Abelha
Fixação (genética populacional) - quando todos os indivíduos de uma população tem o mesmo alelo num locus particular
Fixação (histologia) - processo químico pelo qual tecidos biológicos são preservados da decomposição ou alteração indesejada para fim de exame
Fixação (psicologia) - conceito criado por Freud para designar um apego permanente da libido a um estágio inicial e mais primitivo de desenvolvimento
Swimfan - filme de 2002, lançado no Brasil sob o título de "Fixação"

Desambiguação